El Ocotito peut se référer à :

Toponymie 
 El Ocotito, ville de l'État du Guerrero, dans la municipalité de  ;
 , village de l'État du Guerrero, dans la municipalité d' ;
 , village de l'État du Guerrero, dans la municipalité de  ;
 , village de l'État du Guerrero, dans la municipalité de  ;
 , village de l'État du Michoacán ;
 , village de l'État de San Luis Potosí ;

Hydrologie 
 , rivière de l'État du Guerrero.